Název Študlov má více obcí:
 Študlov (okres Svitavy) – obec v okrese Svitavy
 Študlov (okres Zlín) – obec v okrese Zlín, do roku 2020 v okrese Vsetín